Arete o Areté puede referirse a:

 Areté, virtud integral del dominio del alma y la palabra en la filosofía de la Grecia clásica.
  Arete, en la mitología griega, era el nombre de la esposa de Alcínoo, rey de Córcira.
 Arete, un tipo de pendiente.
 Arete, el nombre común de Aspitriglia cuculus, un pez tríglido del Mediterráneo de los llamados rubios.
 Arete, el nombre común de la planta Boerhavia diffusa.
 Arete, un género de crustáceos decápodos de la familia Alpheidae.